

Шампо — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Шампо — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Шампо — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Шампо — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр

Шампо — громада в кантоні Берн